El FK Irtysh Pavlodar (en kazakh Ертіс Павлодар Футбол Клубы) és un club kazakh de futbol de la ciutat de Pavlodar.

Història 
Evolució del nom:
 1965 : Ertis
 1968 : Traktor
 1993 : Ansat
 1996 : Ertis
 1999 : Ertis-Bastau per patrocini
 2000 : Ertis

Palmarès 
 Lliga kazakha de futbol: 5
 1993, 1997, 1999, 2002, 2003

 Copa kazakha de futbol: 1
 1998

Enllaços externs 

 

Ertis Pavlodar, FK
Esport a Pavlodar